Elliot kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Giraud Elliot
 Walter Elliot

Robotskapade auktorsförkortningar